Voici le classement des villes du département du Nord selon leur population, des plus peuplées aux moins peuplées,à partir des recensements de 2013 effectués en France par l'INSEE 

Nord (département français)